|-
|(76251)||2000 EK91|| align=right|14,2|| align=right|3,209|| align=right|0,005|| align=right|5,55|| align=right|5,748||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76252)||2000 EJ93|| align=right|13,7|| align=right|2,914|| align=right|0,185|| align=right|9,86|| align=right|4,972||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76253)||2000 ER93|| align=right|13,7|| align=right|2,546|| align=right|0,170|| align=right|8,90|| align=right|4,063||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76254)||2000 ET93|| align=right|13,0|| align=right|3,176|| align=right|0,110|| align=right|12,24|| align=right|5,660||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76255)||2000 EQ94|| align=right|14,9|| align=right|2,741|| align=right|0,143|| align=right|14,06|| align=right|4,537||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76256)||2000 ET94|| align=right|14,5|| align=right|2,663|| align=right|0,148|| align=right|7,29|| align=right|4,345||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76257)||2000 EA97|| align=right|14,2|| align=right|2,696|| align=right|0,197|| align=right|10,10|| align=right|4,427||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76258)||2000 EZ98|| align=right|14,8|| align=right|2,984|| align=right|0,090|| align=right|10,02|| align=right|5,153||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76259)||2000 EZ100|| align=right|15,3|| align=right|3,208|| align=right|0,071|| align=right|10,69|| align=right|5,745||MBA||12. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76260)||2000 ES102|| align=right|14,6|| align=right|2,852|| align=right|0,085|| align=right|0,79|| align=right|4,817||MBA||14. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76261)||2000 EU103|| align=right|13,8|| align=right|2,588|| align=right|0,225|| align=right|15,95|| align=right|4,162||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76262)||2000 EV104|| align=right|14,2|| align=right|2,632|| align=right|0,156|| align=right|12,90|| align=right|4,270||MBA||14. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76263)||2000 EY104|| align=right|14,2|| align=right|2,969|| align=right|0,038|| align=right|11,46|| align=right|5,116||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76264)||2000 EZ104|| align=right|14,4|| align=right|2,735|| align=right|0,117|| align=right|9,94|| align=right|4,523||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76265)||2000 EB105|| align=right|14,6|| align=right|2,767|| align=right|0,108|| align=right|8,99|| align=right|4,602||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76266)||2000 EE105|| align=right|13,4|| align=right|3,231|| align=right|0,041|| align=right|15,48|| align=right|5,806||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76267)||2000 EN105|| align=right|14,3|| align=right|3,099|| align=right|0,092|| align=right|15,30|| align=right|5,455||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76268)||2000 EU105|| align=right|15,0|| align=right|2,754|| align=right|0,110|| align=right|12,67|| align=right|4,571||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76269)||2000 EM107|| align=right|15,0|| align=right|2,602|| align=right|0,086|| align=right|15,05|| align=right|4,197||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76270)||2000 ED110|| align=right|14,1|| align=right|2,406|| align=right|0,140|| align=right|7,41|| align=right|3,732||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76271)||2000 EH110|| align=right|14,1|| align=right|3,063|| align=right|0,057|| align=right|10,74|| align=right|5,361||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76272)||2000 EJ110|| align=right|14,3|| align=right|2,769|| align=right|0,266|| align=right|10,21|| align=right|4,608||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76273)||2000 EZ111|| align=right|15,0|| align=right|3,066|| align=right|0,068|| align=right|10,41|| align=right|5,368||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76274)||2000 EJ112|| align=right|15,0|| align=right|3,152|| align=right|0,165|| align=right|0,67|| align=right|5,595||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76275)||2000 EW113|| align=right|14,6|| align=right|3,019|| align=right|0,081|| align=right|8,16|| align=right|5,246||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76276)||2000 EQ114|| align=right|14,2|| align=right|3,108|| align=right|0,108|| align=right|9,90|| align=right|5,479||MBA||9. marec 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(76277)||2000 ER114|| align=right|13,9|| align=right|2,737|| align=right|0,155|| align=right|8,17|| align=right|4,527||MBA||9. marec 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(76278)||2000 EP115|| align=right|14,7|| align=right|3,173|| align=right|0,087|| align=right|9,45|| align=right|5,651||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76279)||2000 ET116|| align=right|14,8|| align=right|2,892|| align=right|0,089|| align=right|1,76|| align=right|4,918||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76280)||2000 EK117|| align=right|14,5|| align=right|2,544|| align=right|0,082|| align=right|15,86|| align=right|4,056||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76281)||2000 EM118|| align=right|14,6|| align=right|2,586|| align=right|0,070|| align=right|15,58|| align=right|4,158||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76282)||2000 EG119|| align=right|14,3|| align=right|2,710|| align=right|0,227|| align=right|14,72|| align=right|4,460||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76283)||2000 ET119|| align=right|14,7|| align=right|3,104|| align=right|0,083|| align=right|9,89|| align=right|5,468||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76284)||2000 EC120|| align=right|15,9|| align=right|2,587|| align=right|0,098|| align=right|7,94|| align=right|4,160||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76285)||2000 EE121|| align=right|14,7|| align=right|2,681|| align=right|0,211|| align=right|9,17|| align=right|4,388||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76286)||2000 EK121|| align=right|14,1|| align=right|2,764|| align=right|0,191|| align=right|9,11|| align=right|4,595||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76287)||2000 EB123|| align=right|14,8|| align=right|2,606|| align=right|0,054|| align=right|15,14|| align=right|4,207||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76288)||2000 EJ123|| align=right|14,4|| align=right|2,923|| align=right|0,042|| align=right|3,09|| align=right|4,997||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76289)||2000 EG124|| align=right|15,5|| align=right|2,745|| align=right|0,088|| align=right|4,01|| align=right|4,546||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76290)||2000 EG125|| align=right|14,5|| align=right|2,740|| align=right|0,231|| align=right|6,40|| align=right|4,535||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76291)||2000 EH126|| align=right|15,4|| align=right|2,733|| align=right|0,167|| align=right|9,73|| align=right|4,518||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76292)||2000 ER126|| align=right|14,5|| align=right|3,163|| align=right|0,029|| align=right|8,78|| align=right|5,624||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76293)||2000 EV127|| align=right|14,2|| align=right|2,569|| align=right|0,168|| align=right|14,09|| align=right|4,116||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76294)||2000 EA129|| align=right|14,7|| align=right|2,854|| align=right|0,111|| align=right|3,17|| align=right|4,821||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76295)||2000 EY129|| align=right|14,8|| align=right|2,816|| align=right|0,102|| align=right|5,44|| align=right|4,724||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76296)||2000 EE130|| align=right|14,7|| align=right|3,056|| align=right|0,030|| align=right|4,63|| align=right|5,342||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76297)||2000 EN130|| align=right|14,4|| align=right|3,057|| align=right|0,018|| align=right|2,79|| align=right|5,343||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76298)||2000 EC131|| align=right|14,8|| align=right|2,988|| align=right|0,091|| align=right|10,49|| align=right|5,165||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76299)||2000 EF132|| align=right|15,3|| align=right|3,113|| align=right|0,041|| align=right|10,43|| align=right|5,491||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76300)||2000 EA133|| align=right|14,8|| align=right|3,122|| align=right|0,090|| align=right|1,09|| align=right|5,514||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76301)||2000 EL133|| align=right|15,3|| align=right|2,936|| align=right|0,025|| align=right|1,87|| align=right|5,031||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76302)||2000 EP134|| align=right|14,3|| align=right|3,105|| align=right|0,067|| align=right|3,63|| align=right|5,469||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76303)||2000 EY134|| align=right|14,2|| align=right|2,909|| align=right|0,058|| align=right|17,02|| align=right|4,960||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76304)||2000 EC135|| align=right|13,4|| align=right|2,694|| align=right|0,164|| align=right|13,14|| align=right|4,422||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76305)||2000 EH135|| align=right|14,0|| align=right|2,745|| align=right|0,056|| align=right|6,59|| align=right|4,548||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76306)||2000 ES136|| align=right|15,1|| align=right|2,872|| align=right|0,147|| align=right|3,24|| align=right|4,868||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76307)||2000 EN137|| align=right|13,0|| align=right|3,120|| align=right|0,073|| align=right|10,23|| align=right|5,511||MBA||7. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76308)||2000 EO137|| align=right|14,3|| align=right|2,614|| align=right|0,160|| align=right|13,11|| align=right|4,227||MBA||7. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76309)||2000 EX137|| align=right|14,0|| align=right|2,614|| align=right|0,079|| align=right|16,20|| align=right|4,225||MBA||10. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76310)||2000 EM138|| align=right|15,1|| align=right|2,690|| align=right|0,125|| align=right|10,95|| align=right|4,411||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76311)||2000 EP138|| align=right|15,1|| align=right|2,635|| align=right|0,135|| align=right|11,21|| align=right|4,277||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76312)||2000 ER138|| align=right|13,0|| align=right|3,147|| align=right|0,051|| align=right|22,85|| align=right|5,581||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76313)||2000 EU138|| align=right|13,7|| align=right|3,042|| align=right|0,090|| align=right|12,49|| align=right|5,306||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76314)||2000 EN139|| align=right|14,0|| align=right|2,582|| align=right|0,153|| align=right|12,68|| align=right|4,148||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76315)||2000 EP139|| align=right|15,4|| align=right|2,711|| align=right|0,144|| align=right|13,70|| align=right|4,464||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76316)||2000 EY140|| align=right|15,1|| align=right|2,553|| align=right|0,059|| align=right|7,06|| align=right|4,078||MBA||2. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76317)||2000 EZ140|| align=right|15,0|| align=right|2,742|| align=right|0,167|| align=right|9,98|| align=right|4,539||MBA||2. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76318)||2000 EY141|| align=right|13,2|| align=right|3,223|| align=right|0,082|| align=right|16,97|| align=right|5,787||MBA||2. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76319)||2000 ET142|| align=right|14,9|| align=right|2,633|| align=right|0,139|| align=right|11,87|| align=right|4,272||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76320)||2000 EN144|| align=right|14,3|| align=right|2,584|| align=right|0,137|| align=right|10,48|| align=right|4,154||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76321)||2000 EJ145|| align=right|14,4|| align=right|2,636|| align=right|0,078|| align=right|8,57|| align=right|4,278||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76322)||2000 EP145|| align=right|14,9|| align=right|2,616|| align=right|0,060|| align=right|13,41|| align=right|4,232||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76323)||2000 ET145|| align=right|16,3|| align=right|2,706|| align=right|0,146|| align=right|0,84|| align=right|4,451||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76324)||2000 EX145|| align=right|15,0|| align=right|2,986|| align=right|0,155|| align=right|4,83|| align=right|5,160||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76325)||2000 EZ145|| align=right|14,9|| align=right|2,569|| align=right|0,142|| align=right|15,63|| align=right|4,118||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76326)||2000 EV147|| align=right|14,3|| align=right|2,630|| align=right|0,123|| align=right|14,42|| align=right|4,264||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76327)||2000 EE148|| align=right|13,9|| align=right|2,610|| align=right|0,062|| align=right|14,87|| align=right|4,217||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76328)||2000 EG148|| align=right|14,5|| align=right|2,763|| align=right|0,091|| align=right|9,91|| align=right|4,593||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76329)||2000 EH148|| align=right|15,0|| align=right|2,646|| align=right|0,151|| align=right|12,42|| align=right|4,304||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76330)||2000 EX148|| align=right|14,2|| align=right|2,577|| align=right|0,160|| align=right|12,15|| align=right|4,137||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76331)||2000 ED149|| align=right|14,9|| align=right|3,096|| align=right|0,119|| align=right|6,08|| align=right|5,447||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76332)||2000 EG149|| align=right|15,0|| align=right|2,623|| align=right|0,188|| align=right|3,27|| align=right|4,248||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76333)||2000 EV149|| align=right|14,0|| align=right|2,572|| align=right|0,175|| align=right|15,40|| align=right|4,124||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76334)||2000 EJ150|| align=right|15,3|| align=right|2,681|| align=right|0,105|| align=right|3,55|| align=right|4,389||MBA||5. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76335)||2000 EL150|| align=right|15,2|| align=right|2,760|| align=right|0,032|| align=right|5,29|| align=right|4,585||MBA||5. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76336)||2000 EO151|| align=right|14,3|| align=right|2,611|| align=right|0,151|| align=right|16,40|| align=right|4,219||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76337)||2000 EY152|| align=right|14,9|| align=right|3,087|| align=right|0,050|| align=right|10,61|| align=right|5,423||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76338)||2000 EC153|| align=right|13,7|| align=right|3,072|| align=right|0,146|| align=right|10,72|| align=right|5,384||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76339)||2000 EL153|| align=right|14,9|| align=right|2,687|| align=right|0,210|| align=right|5,60|| align=right|4,403||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76340)||2000 EH155|| align=right|14,1|| align=right|3,140|| align=right|0,133|| align=right|13,53|| align=right|5,563||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76341)||2000 EF156|| align=right|14,5|| align=right|2,756|| align=right|0,007|| align=right|8,11|| align=right|4,574||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76342)||2000 EC157|| align=right|15,3|| align=right|2,633|| align=right|0,111|| align=right|14,14|| align=right|4,272||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76343)||2000 EE157|| align=right|15,6|| align=right|2,646|| align=right|0,041|| align=right|15,49|| align=right|4,304||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76344)||2000 EJ157|| align=right|14,5|| align=right|2,692|| align=right|0,069|| align=right|15,73|| align=right|4,417||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76345)||2000 ES157|| align=right|14,1|| align=right|2,724|| align=right|0,136|| align=right|15,25|| align=right|4,495||MBA||12. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76346)||2000 EV157|| align=right|13,9|| align=right|2,964|| align=right|0,076|| align=right|9,15|| align=right|5,103||MBA||12. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76347)||2000 ET158|| align=right|13,1|| align=right|3,074|| align=right|0,107|| align=right|9,10|| align=right|5,389||MBA||12. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76348)||2000 EC159|| align=right|13,6|| align=right|2,751|| align=right|0,086|| align=right|13,99|| align=right|4,561||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76349)||2000 EQ161|| align=right|15,9|| align=right|2,742|| align=right|0,087|| align=right|3,17|| align=right|4,540||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76350)||2000 ES161|| align=right|16,1|| align=right|2,712|| align=right|0,015|| align=right|1,84|| align=right|4,466||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76351)||2000 EF164|| align=right|15,4|| align=right|2,739|| align=right|0,057|| align=right|1,26|| align=right|4,532||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76352)||2000 ER165|| align=right|14,6|| align=right|2,762|| align=right|0,078|| align=right|4,35|| align=right|4,591||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76353)||2000 EB166|| align=right|14,4|| align=right|3,207|| align=right|0,142|| align=right|0,21|| align=right|5,742||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76354)||2000 EG167|| align=right|16,1|| align=right|2,597|| align=right|0,144|| align=right|8,72|| align=right|4,185||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76355)||2000 EB168|| align=right|14,5|| align=right|2,700|| align=right|0,090|| align=right|15,17|| align=right|4,436||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76356)||2000 EE168|| align=right|14,2|| align=right|3,034|| align=right|0,050|| align=right|11,29|| align=right|5,283||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76357)||2000 EG168|| align=right|15,0|| align=right|2,567|| align=right|0,147|| align=right|14,07|| align=right|4,113||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76358)||2000 EW168|| align=right|13,3|| align=right|3,047|| align=right|0,175|| align=right|11,94|| align=right|5,319||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76359)||2000 EN169|| align=right|14,7|| align=right|3,170|| align=right|0,199|| align=right|15,79|| align=right|5,644||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76360)||2000 EV170|| align=right|14,3|| align=right|2,779|| align=right|0,215|| align=right|9,41|| align=right|4,633||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76361)||2000 EP171|| align=right|15,6|| align=right|2,488|| align=right|0,154|| align=right|11,72|| align=right|3,923||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76362)||2000 ES171|| align=right|14,5|| align=right|2,766|| align=right|0,121|| align=right|9,62|| align=right|4,599||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76363)||2000 EK173|| align=right|14,7|| align=right|2,676|| align=right|0,093|| align=right|13,12|| align=right|4,377||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76364)||2000 EP173|| align=right|14,5|| align=right|2,581|| align=right|0,230|| align=right|13,32|| align=right|4,145||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76365)||2000 ES173|| align=right|13,5|| align=right|3,145|| align=right|0,072|| align=right|17,44|| align=right|5,577||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76366)||2000 EY173|| align=right|14,9|| align=right|2,562|| align=right|0,059|| align=right|15,31|| align=right|4,100||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76367)||2000 ED174|| align=right|14,8|| align=right|2,581|| align=right|0,137|| align=right|15,37|| align=right|4,145||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76368)||2000 ES174|| align=right|14,9|| align=right|3,041|| align=right|0,031|| align=right|8,19|| align=right|5,301||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76369)||2000 EW176|| align=right|15,2|| align=right|2,576|| align=right|0,085|| align=right|14,96|| align=right|4,133||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76370)||2000 EC181|| align=right|13,9|| align=right|2,991|| align=right|0,072|| align=right|11,16|| align=right|5,173||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76371)||2000 EW181|| align=right|15,8|| align=right|2,714|| align=right|0,175|| align=right|14,65|| align=right|4,471||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76372)||2000 EA182|| align=right|15,2|| align=right|2,586|| align=right|0,154|| align=right|13,61|| align=right|4,159||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76373)||2000 EE182|| align=right|14,7|| align=right|2,719|| align=right|0,186|| align=right|11,38|| align=right|4,484||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76374)||2000 EM183|| align=right|14,0|| align=right|3,117|| align=right|0,076|| align=right|10,75|| align=right|5,503||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76375)||2000 EP183|| align=right|14,4|| align=right|3,095|| align=right|0,071|| align=right|12,23|| align=right|5,443||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76376)||2000 EO184|| align=right|14,5|| align=right|2,978|| align=right|0,050|| align=right|11,14|| align=right|5,139||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76377)||2000 EV184|| align=right|14,4|| align=right|3,041|| align=right|0,047|| align=right|10,43|| align=right|5,303||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76378)||2000 EW184|| align=right|16,1|| align=right|2,583|| align=right|0,145|| align=right|10,47|| align=right|4,152||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76379)||2000 EA190|| align=right|15,0|| align=right|3,014|| align=right|0,093|| align=right|1,37|| align=right|5,232||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76380)||2000 EP197|| align=right|15,4|| align=right|2,570|| align=right|0,153|| align=right|13,14|| align=right|4,119||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76381)||2000 ED198|| align=right|14,0|| align=right|3,097|| align=right|0,063|| align=right|8,61|| align=right|5,451||MBA||1. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76382)||2000 EM198|| align=right|13,6|| align=right|2,985|| align=right|0,098|| align=right|9,32|| align=right|5,157||MBA||1. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76383)||2000 EU199|| align=right|13,9|| align=right|2,753|| align=right|0,134|| align=right|8,27|| align=right|4,567||MBA||1. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76384)||2000 FE|| align=right|14,3|| align=right|3,115|| align=right|0,085|| align=right|2,62|| align=right|5,498||MBA||24. marec 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(76385)||2000 FE3|| align=right|16,2|| align=right|2,616|| align=right|0,200|| align=right|5,37|| align=right|4,230||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76386)||2000 FF3|| align=right|14,7|| align=right|2,720|| align=right|0,155|| align=right|13,56|| align=right|4,485||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76387)||2000 FV5|| align=right|15,0|| align=right|2,752|| align=right|0,190|| align=right|8,03|| align=right|4,564||MBA||25. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76388)||2000 FB6|| align=right|15,2|| align=right|3,058|| align=right|0,094|| align=right|0,74|| align=right|5,345||MBA||25. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76389)||2000 FN6|| align=right|15,1|| align=right|2,794|| align=right|0,092|| align=right|5,54|| align=right|4,669||MBA||25. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76390)||2000 FQ6|| align=right|15,5|| align=right|3,222|| align=right|0,106|| align=right|4,55|| align=right|5,783||MBA||27. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76391)||2000 FP7|| align=right|14,5|| align=right|3,021|| align=right|0,197|| align=right|12,26|| align=right|5,250||MBA||28. marec 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(76392)||2000 FJ11|| align=right|14,7|| align=right|2,772|| align=right|0,151|| align=right|11,08|| align=right|4,613||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76393)||2000 FM11|| align=right|14,3|| align=right|2,701|| align=right|0,149|| align=right|14,22|| align=right|4,439||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76394)||2000 FN11|| align=right|14,2|| align=right|2,733|| align=right|0,063|| align=right|18,03|| align=right|4,518||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76395)||2000 FB12|| align=right|14,2|| align=right|2,965|| align=right|0,045|| align=right|11,78|| align=right|5,104||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76396)||2000 FH12|| align=right|14,6|| align=right|3,103|| align=right|0,061|| align=right|15,69|| align=right|5,466||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76397)||2000 FN12|| align=right|15,3|| align=right|2,682|| align=right|0,145|| align=right|12,73|| align=right|4,391||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76398)||2000 FO12|| align=right|14,3|| align=right|2,649|| align=right|0,044|| align=right|13,91|| align=right|4,310||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76399)||2000 FP12|| align=right|14,2|| align=right|2,621|| align=right|0,085|| align=right|14,37|| align=right|4,243||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76400)||2000 FR12|| align=right|13,8|| align=right|3,190|| align=right|0,079|| align=right|14,60|| align=right|5,695||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76401)||2000 FY12|| align=right|15,4|| align=right|2,584|| align=right|0,070|| align=right|13,85|| align=right|4,153||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76402)||2000 FZ12|| align=right|13,4|| align=right|2,643|| align=right|0,063|| align=right|16,58|| align=right|4,295||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76403)||2000 FC13|| align=right|15,7|| align=right|2,704|| align=right|0,160|| align=right|13,77|| align=right|4,445||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76404)||2000 FG13|| align=right|15,5|| align=right|2,621|| align=right|0,139|| align=right|18,05|| align=right|4,244||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76405)||2000 FM13|| align=right|15,0|| align=right|2,485|| align=right|0,102|| align=right|14,24|| align=right|3,917||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76406)||2000 FO13|| align=right|14,3|| align=right|2,637|| align=right|0,046|| align=right|15,30|| align=right|4,281||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76407)||2000 FP13|| align=right|14,7|| align=right|2,621|| align=right|0,074|| align=right|15,35|| align=right|4,242||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76408)||2000 FS13|| align=right|14,0|| align=right|2,765|| align=right|0,121|| align=right|15,28|| align=right|4,597||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76409)||2000 FU13|| align=right|13,9|| align=right|2,640|| align=right|0,138|| align=right|15,63|| align=right|4,289||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76410)||2000 FC15|| align=right|14,9|| align=right|2,563|| align=right|0,065|| align=right|5,58|| align=right|4,103||MBA||29. marec 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(76411)||2000 FQ16|| align=right|14,4|| align=right|2,751|| align=right|0,228|| align=right|10,58|| align=right|4,563||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76412)||2000 FJ17|| align=right|14,8|| align=right|2,592|| align=right|0,158|| align=right|5,71|| align=right|4,171||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76413)||2000 FU17|| align=right|13,7|| align=right|3,093|| align=right|0,085|| align=right|11,02|| align=right|5,438||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76414)||2000 FV17|| align=right|13,7|| align=right|2,992|| align=right|0,058|| align=right|10,94|| align=right|5,173||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76415)||2000 FA18|| align=right|14,4|| align=right|2,611|| align=right|0,172|| align=right|12,33|| align=right|4,217||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76416)||2000 FU18|| align=right|14,0|| align=right|3,036|| align=right|0,024|| align=right|10,72|| align=right|5,288||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76417)||2000 FW18|| align=right|15,3|| align=right|2,761|| align=right|0,048|| align=right|10,42|| align=right|4,586||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76418)||2000 FF19|| align=right|14,4|| align=right|3,109|| align=right|0,026|| align=right|10,87|| align=right|5,481||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76419)||2000 FJ19|| align=right|14,5|| align=right|2,736|| align=right|0,062|| align=right|10,14|| align=right|4,525||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76420)||2000 FN19|| align=right|14,7|| align=right|2,600|| align=right|0,184|| align=right|9,94|| align=right|4,191||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76421)||2000 FA20|| align=right|13,5|| align=right|3,038|| align=right|0,046|| align=right|10,45|| align=right|5,295||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76422)||2000 FD21|| align=right|14,9|| align=right|2,566|| align=right|0,102|| align=right|15,37|| align=right|4,111||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76423)||2000 FE21|| align=right|14,0|| align=right|3,048|| align=right|0,055|| align=right|11,23|| align=right|5,319||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76424)||2000 FH21|| align=right|14,6|| align=right|2,730|| align=right|0,161|| align=right|8,26|| align=right|4,509||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76425)||2000 FR21|| align=right|14,9|| align=right|2,711|| align=right|0,138|| align=right|9,36|| align=right|4,464||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76426)||2000 FT21|| align=right|14,9|| align=right|2,598|| align=right|0,169|| align=right|8,79|| align=right|4,187||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76427)||2000 FJ22|| align=right|14,2|| align=right|3,161|| align=right|0,027|| align=right|16,09|| align=right|5,619||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76428)||2000 FL22|| align=right|14,3|| align=right|3,003|| align=right|0,079|| align=right|12,53|| align=right|5,203||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76429)||2000 FG23|| align=right|13,7|| align=right|3,037|| align=right|0,104|| align=right|11,75|| align=right|5,293||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76430)||2000 FL23|| align=right|14,8|| align=right|2,744|| align=right|0,118|| align=right|12,78|| align=right|4,545||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76431)||2000 FU23|| align=right|14,7|| align=right|2,764|| align=right|0,083|| align=right|13,17|| align=right|4,595||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76432)||2000 FB24|| align=right|13,3|| align=right|3,003|| align=right|0,308|| align=right|18,34|| align=right|5,203||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76433)||2000 FM24|| align=right|14,1|| align=right|2,986|| align=right|0,071|| align=right|12,43|| align=right|5,159||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76434)||2000 FO24|| align=right|14,8|| align=right|3,004|| align=right|0,095|| align=right|10,64|| align=right|5,206||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76435)||2000 FT25|| align=right|15,7|| align=right|2,863|| align=right|0,021|| align=right|3,25|| align=right|4,843||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76436)||2000 FT28|| align=right|14,3|| align=right|2,997|| align=right|0,064|| align=right|10,07|| align=right|5,188||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76437)||2000 FD29|| align=right|13,6|| align=right|3,065|| align=right|0,006|| align=right|11,45|| align=right|5,366||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76438)||2000 FE29|| align=right|14,7|| align=right|2,988|| align=right|0,115|| align=right|11,47|| align=right|5,165||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76439)||2000 FP29|| align=right|14,9|| align=right|2,966|| align=right|0,085|| align=right|1,98|| align=right|5,108||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76440)||2000 FY30|| align=right|15,1|| align=right|2,642|| align=right|0,166|| align=right|13,76|| align=right|4,293||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76441)||2000 FB31|| align=right|14,9|| align=right|2,784|| align=right|0,154|| align=right|9,79|| align=right|4,644||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76442)||2000 FO31|| align=right|14,6|| align=right|2,597|| align=right|0,159|| align=right|9,38|| align=right|4,184||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76443)||2000 FS31|| align=right|15,0|| align=right|2,664|| align=right|0,216|| align=right|11,60|| align=right|4,347||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76444)||2000 FA32|| align=right|14,0|| align=right|2,735|| align=right|0,143|| align=right|14,72|| align=right|4,523||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76445)||2000 FO32|| align=right|13,8|| align=right|2,992|| align=right|0,097|| align=right|10,57|| align=right|5,174||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76446)||2000 FT32|| align=right|14,8|| align=right|3,107|| align=right|0,082|| align=right|12,28|| align=right|5,477||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76447)||2000 FY32|| align=right|13,9|| align=right|2,714|| align=right|0,086|| align=right|14,17|| align=right|4,471||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76448)||2000 FD33|| align=right|13,6|| align=right|3,065|| align=right|0,194|| align=right|17,10|| align=right|5,365||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76449)||2000 FL33|| align=right|13,4|| align=right|2,996|| align=right|0,071|| align=right|12,27|| align=right|5,185||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76450)||2000 FL34|| align=right|14,3|| align=right|2,608|| align=right|0,110|| align=right|16,25|| align=right|4,210||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76451)||2000 FB36|| align=right|14,5|| align=right|3,169|| align=right|0,029|| align=right|14,74|| align=right|5,640||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76452)||2000 FO36|| align=right|14,1|| align=right|2,986|| align=right|0,063|| align=right|10,78|| align=right|5,158||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76453)||2000 FT36|| align=right|15,3|| align=right|2,829|| align=right|0,047|| align=right|2,90|| align=right|4,757||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76454)||2000 FM37|| align=right|14,3|| align=right|3,099|| align=right|0,067|| align=right|6,24|| align=right|5,456||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76455)||2000 FA38|| align=right|16,2|| align=right|2,609|| align=right|0,269|| align=right|6,04|| align=right|4,213||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76456)||2000 FL38|| align=right|15,0|| align=right|3,112|| align=right|0,152|| align=right|17,84|| align=right|5,488||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76457)||2000 FV38|| align=right|13,5|| align=right|3,075|| align=right|0,160|| align=right|13,29|| align=right|5,392||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76458)||2000 FA39|| align=right|14,6|| align=right|2,711|| align=right|0,105|| align=right|8,62|| align=right|4,463||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76459)||2000 FE41|| align=right|14,8|| align=right|2,857|| align=right|0,138|| align=right|14,96|| align=right|4,827||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76460)||2000 FQ41|| align=right|14,9|| align=right|2,670|| align=right|0,146|| align=right|12,29|| align=right|4,363||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76461)||2000 FH44|| align=right|13,5|| align=right|3,075|| align=right|0,079|| align=right|10,83|| align=right|5,390||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76462)||2000 FP44|| align=right|13,4|| align=right|3,129|| align=right|0,172|| align=right|16,22|| align=right|5,533||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76463)||2000 FZ45|| align=right|16,1|| align=right|2,621|| align=right|0,150|| align=right|8,39|| align=right|4,242||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76464)||2000 FP46|| align=right|14,5|| align=right|3,120|| align=right|0,035|| align=right|13,82|| align=right|5,510||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76465)||2000 FQ46|| align=right|14,7|| align=right|2,630|| align=right|0,130|| align=right|13,69|| align=right|4,263||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76466)||2000 FD47|| align=right|13,9|| align=right|2,958|| align=right|0,067|| align=right|11,14|| align=right|5,086||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76467)||2000 FP48|| align=right|14,8|| align=right|3,115|| align=right|0,174|| align=right|15,72|| align=right|5,497||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76468)||2000 FY55|| align=right|15,7|| align=right|2,702|| align=right|0,142|| align=right|12,81|| align=right|4,441||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76469)||2000 FY56|| align=right|15,3|| align=right|2,840|| align=right|0,083|| align=right|6,11|| align=right|4,785||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76470)||2000 FC57|| align=right|14,2|| align=right|2,738|| align=right|0,010|| align=right|3,90|| align=right|4,530||MBA||30. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76471)||2000 FD57|| align=right|14,1|| align=right|3,013|| align=right|0,108|| align=right|9,61|| align=right|5,229||MBA||30. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76472)||2000 FP57|| align=right|15,3|| align=right|2,737|| align=right|0,090|| align=right|3,82|| align=right|4,527||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76473)||2000 FR57|| align=right|15,2|| align=right|2,735|| align=right|0,038|| align=right|3,80|| align=right|4,523||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76474)||2000 FK58|| align=right|14,7|| align=right|2,766|| align=right|0,013|| align=right|7,16|| align=right|4,599||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76475)||2000 FQ58|| align=right|14,5|| align=right|2,662|| align=right|0,158|| align=right|13,52|| align=right|4,343||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76476)||2000 FU58|| align=right|15,1|| align=right|2,789|| align=right|0,073|| align=right|10,29|| align=right|4,658||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76477)||2000 FB59|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,189|| align=right|10,47|| align=right|4,400||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76478)||2000 FL60|| align=right|14,9|| align=right|2,852|| align=right|0,116|| align=right|6,15|| align=right|4,816||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76479)||2000 FF62|| align=right|14,4|| align=right|3,143|| align=right|0,070|| align=right|9,62|| align=right|5,571||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76480)||2000 FH63|| align=right|14,2|| align=right|2,969|| align=right|0,029|| align=right|8,46|| align=right|5,114||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76481)||2000 FW63|| align=right|15,1|| align=right|2,769|| align=right|0,121|| align=right|6,28|| align=right|4,607||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76482)||2000 FJ64|| align=right|15,1|| align=right|2,810|| align=right|0,015|| align=right|6,40|| align=right|4,710||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76483)||2000 FS65|| align=right|15,2|| align=right|2,770|| align=right|0,205|| align=right|8,14|| align=right|4,610||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76484)||2000 FQ68|| align=right|14,8|| align=right|3,106|| align=right|0,060|| align=right|8,77|| align=right|5,472||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76485)||2000 FS71|| align=right|14,4|| align=right|3,009|| align=right|0,069|| align=right|10,52|| align=right|5,219||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76486)||2000 FY72|| align=right|14,6|| align=right|2,757|| align=right|0,118|| align=right|11,13|| align=right|4,578||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76487)||2000 FU73|| align=right|14,6|| align=right|2,552|| align=right|0,018|| align=right|9,85|| align=right|4,076||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76488)||2000 GG|| align=right|15,3|| align=right|3,011|| align=right|0,143|| align=right|1,82|| align=right|5,223||MBA||1. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76489)||2000 GC5|| align=right|15,4|| align=right|2,734|| align=right|0,117|| align=right|9,27|| align=right|4,521||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76490)||2000 GH7|| align=right|16,2|| align=right|2,773|| align=right|0,128|| align=right|9,59|| align=right|4,616||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76491)||2000 GN7|| align=right|15,3|| align=right|2,652|| align=right|0,214|| align=right|13,25|| align=right|4,318||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76492)||2000 GS9|| align=right|15,1|| align=right|2,674|| align=right|0,201|| align=right|13,94|| align=right|4,373||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76493)||2000 GZ9|| align=right|14,9|| align=right|2,719|| align=right|0,220|| align=right|9,50|| align=right|4,483||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76494)||2000 GK10|| align=right|14,8|| align=right|2,757|| align=right|0,067|| align=right|4,77|| align=right|4,577||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76495)||2000 GR10|| align=right|15,5|| align=right|2,736|| align=right|0,189|| align=right|13,70|| align=right|4,526||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76496)||2000 GM13|| align=right|13,9|| align=right|3,134|| align=right|0,076|| align=right|11,84|| align=right|5,547||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76497)||2000 GJ16|| align=right|15,3|| align=right|2,766|| align=right|0,065|| align=right|3,16|| align=right|4,598||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76498)||2000 GC17|| align=right|14,9|| align=right|2,997|| align=right|0,058|| align=right|10,47|| align=right|5,187||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76499)||2000 GZ17|| align=right|14,2|| align=right|2,542|| align=right|0,206|| align=right|5,62|| align=right|4,052||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76500)||2000 GP21|| align=right|15,4|| align=right|3,095|| align=right|0,168|| align=right|1,82|| align=right|5,445||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov